Louis Dreyfus ou Louis-Dreyfus peut désigner :

Personnalité 
 Louis Dreyfus (homme de médias) (né en 1970), directeur de Libération et président du directoire du Monde

Famille 
 La famille Louis-Dreyfus, famille d'entrepreneurs :
 Léopold Louis-Dreyfus (1833-1915), homme d'affaires
 Louis Louis-Dreyfus (1867-1940), homme politique français, fils de Léopold
 Robert Louis-Dreyfus (1946-2009), homme d'affaires franco-suisse, actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, petit-fils de Louis
 Margarita Louis-Dreyfus (née Bogdanova en 1962), femme d'affaires russe et actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, femme de Robert
 Pierre Louis-Dreyfus (1908-2011), homme d'affaires français, petit-fils de Léopold
 Gérard Louis-Dreyfus (né en 1932), homme d'affaires franco-américain, fils de Pierre
 Julia Louis-Dreyfus (née en 1961) actrice et humoriste américaine, fille de Gérard
 Philippe Louis-Dreyfus (né en 1945), homme d'affaires français, président du groupe Louis Dreyfus Armateurs, fils de Pierre

Entreprises 
 Groupe Louis-Dreyfus, groupe multinational de négoce fondé en 1851 par Léopold Louis-Dreyfus
 Louis Dreyfus Armateurs, armateur français fondé en 1893 au sein du Groupe Louis-Dreyfus
 LD Lines, compagnie française de transport maritime, filiale de Louis Dreyfus Armateurs